Праздники Германии — согласно немецкому законодательству объявление выходных дней входит в компетенцию земель. Исключением является день германского единства, который приходится на 3 октября и установлен государственным договором. Все остальные дни устанавливаются земельным правительством, причём восемь праздников отмечаются во всех 16 землях. 
В дополнении к этим девяти праздникам, в одиннадцати землях установлены дополнительные праздники.

Список праздничных дней 
В данном разделе приведён список праздников в Германии после 3 октября 1990, если не сказано иное. 
В ГДР действовали иные правила.

См. также 
 Праздники Германской Демократической Республики
 Культура Германии

Примечания 
6. Список праздничных дней Германии

Германия
Списки:Германия